Арчалы — название населённых пунктов:

Киргизия 
 Арчалы — село в Тонском районе Иссык-Кульской области.
 Арчалы — село в Аламудунском районе Чуйской области.

Россия 
 Арчалы — посёлок в Карталинском районе Челябинской области.